Andronikos III. ist der Name folgender Personen:

* Andronikos III. (Byzanz) (1297–1341), byzantinischer Kaiser
 Andronikos III. (Trapezunt) (um 1310–1332), Kaiser von Trapezunt